Струковы — дворянский род.

Фамилии Струковых, Климентий и Онуфрий Струковы, служили Российскому престолы дворянские службы и жалованы поместьями (1628).

Род внесён в Дворянскую родословную книгу Воронежской губернии.

Описание герба 
На щите, разделенном перпендикулярно, в правом голубом поле, видны выходящие на правую сторону три золотых льва с красными языками и загнутыми вверх хвостами. В левой половине, имеющей верхнее красное и нижнее золотое поле, находится хлебный сноп переменных с полями цветов.

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: золотой хлебный сноп. Намёт на щите красный и голубой, подложенный золотом.

Известные представители 
 Струков Василий — воевода в Валках (1648).
 Струков Семён — дьяк (1676).
 Струков Семён Григорьевич — дьяк (1692).
 Струков Василий Петрович — московский дворянин (1692—1695).
 Струков, Владимир Николаевич (1812—1892) — генерал-лейтенант, вятский и владимирский губернатор.
 Струков, Григорий Никанорович (1771—1846) — полковник, действительный статский советник, участник Кавказских и Среднеазиатских походов.
 Епископ Иоаким (в миру Иван Фёдорович Струков; 1674—1742) — епископ Воронежский и Елецкий.
 Струков, Константин Модестович (1885—после 1917) — русский политик, член IV Государственной думы от Харьковской губернии.
 Струков, Пётр Ананьевич (1803—1881) — генерал-майор, предводитель дворянства Александровского уезда Екатеринославской губернии.
 Струков, Александр Петрович (1840—1911) — генерал от кавалерии, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Струков, Ананий Петрович (1850—1922) — русский политический и государственный деятель.
 Струков, Дмитрий Петрович (1864—1920) — русский военный историк и музейный деятель.

Примечания

Литература 
 Герб рода Струковых внесён в Часть 6 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 66

Дворянские роды, на гербах которых изображены львы